Saint-Denis  se poate referi la:

 Saint-Denis, comună în departamentul Aude, Franța
 Saint-Denis, comună în departamentul Gard, Franța
 Saint-Denis, oraș în departamentul Seine-Saint-Denis, Franța
 Saint-Denis, comună în departamentul Yonne, Franța
 Saint-Denis, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia